Soudek ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Soudek (* 1940), österreichischer Leichtathlet und Anglist
 Robin Soudek (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler